La palabra francesa Chemin puede referirse a:

Geografía
 Chemin (Jura), comuna de Francia, situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
 Le Chemin, comuna francesa en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Marne.
 Chemin des Révoires es un camino situado en Les Revoires, distrito del Principado de Mónaco.
 Chemin des Dames, entre Laon y Soissons, en Aisne, Francia.
 Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles, comuna francesa en la región de Franco Condado, departamento de Alto Saona.

Otros
 Chemin de Fer, un juego de casino. 
 Henri Chemin, piloto de coches francés.